Ян Бартелеми Варела (, р. 5 марта 1980, Нарахо, Куба) — кубинский боксёр, олимпийский чемпион 2004 года, чемпион мира 2001 года, чемпион Панамериканских игр 2003 года.

Ссылки 
 Послужной список

Боксёры Кубы
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 2004 года
Олимпийские чемпионы по боксу
Олимпийские чемпионы от Кубы
Чемпионы мира по боксу
Чемпионы Панамериканских игр по боксу